Plaats in Indonesië
 Sisobahili (Amandraya), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobahili (Afulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobahili (Gido), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobahili (Namohalu Esiwa), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobahili (Susua), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra